Lutter (geslacht), geslacht dat vergeefs probeerde in de Nederlandse adel te worden opgenomen

Duitsland:
Lutter (Eichsfeld), een gemeente in de deelstaat Thüringen
Lutter am Barenberge, een gemeente in de deelstaat Nedersaksen

Frankrijk:
Lutter (Haut-Rhin), een gemeente in het departement Haut-Rhin